Карлос Барберо Куэста (; род. , Бургос, автономное сообщество Кастилия-Леон, Испания) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду .

Карьера

Достижения 

2013
 1-й  Этап 2 Ronde de l'Isard
 1-й  Молодёжная классификация Вуэльта Бургоса
 5-й Вуэльта Кастилии и Леона
 6-й Средиземноморские игры в групповой гонке
 9-й Вольта Алентежу
2014
 1-й  Вольта Алентежу
 1-й  Очковая классификация
 1-й Circuito de Getxo
 3-й Чемпионате Испании в групповой гонке
 3-й Вуэльта Риохи
 10-й Тур дю Луар и Шер
 10-й Ronde de l'Oise
2015
 1-й Этап 1 и 4 Tour de Beauce
 1-й Международный чемпионат Филадельфии по велоспорту
 1-й Этап 2 Vuelta a la Comunidad de Madrid
 1-й Этап 1 Вуэльта Бургоса
 2-й Чемпионате Испании в групповой гонке
 3-й Классика Примавера
 3-й Circuito de Getxo
 4-й Вуэльта Риохи
2016
 2-й Вуэльта Риохи
 3-й Кубок Сабатини
 4-й Кубок Бернокки
 6-й Grand Prix d'Ouverture La Marseillaise
 6-й Классика Примавера
 8-й Тур Вандеи
2017
 1-й  Вольта Алентежу
 1-й  Очковая классификация
 1-й Circuito de Getxo
 1-й Этап 2 Vuelta a la Comunidad de Madrid
 1-й Этап 3  Вуэльта Кастилии и Леона 
 1-й Этап 4 Вуэльта Бургоса
 4-й Классика Альмерии
 5-й Чемпионате Испании в групповой гонке
 8-й Вуэльта Риохи

Статистика выступлений

Гранд-туры

Ссылки 

Велогонщики Испании
Велогонщики по алфавиту